Saint-Clet ist der Name folgender Orte:
 Saint-Clet (Côtes-d’Armor), Gemeinde im französischen Département Côtes-d’Armor
 Saint-Clet (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec